Михаи́л Луки́н: Лукин, Михаил Александрович (в монашестве Дионисий; 1911—1976) — епископ Русской православной церкви, епископ Роттердамский, викарий Брюссельской епархии.
 Лукин, Михаил Алексеевич (1907—1941) — советский танкист, Герой Советского Союза (1939).
 Лукин, Михаил Алексеевич (род. 1970) — российский журналист и медиа-менеджер (ИД «Коммерсантъ», ИТАР-ТАСС).
 Лукин, Михаил Дмитриевич (род. 1971) — учёный в области теоретической и экспериментальной физики.
 Лукин, Михаил Тихонович (1913—1993) — писатель, журналист и публицист.
 Лукин, Михаил Фёдорович (1892—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой России.